Свир може да се односи на:

 Свир (река) - река у Лењинградској области Русије;
 Свир (Белорусија) - варошица у Минској области у Белорусији;
 Свир (језеро) - језеро у Минској области Белорусије; 
 Свир 9М119 - врста противоклопног пројектила.